Poncher

 plusieurs Étienne Poncher, dont : 
Étienne Poncher (†1553), évêque de Bayonne, archevêque de Tours.
Étienne Poncher (1446-1524), évêque de Paris, archevêque de Sens. Frère de Louis Poncher, et oncle de François Poncher.
 François Poncher (†1532), évêque de Paris.
 Louis Poncher, secrétaire du roi, général des finances, et trésorier de France. Père de François Poncher.

Cette famille s'est éteinte avec Claude Poncher, mort doyen des maîtres des requêtes en 1770, à 82 ans.

Homonymie de patronyme